

Ґостомія — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґостомія — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Ґостомія — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства